Molekulska formula -{C26H32F2O7}- se može odnositi na:

 Diflorason
 Fluocinonid